Jméno Rohozná nese více míst:

sídlo
 Rohozná (okres Jihlava) – obec v okrese Jihlava
 Rohozná (okres Svitavy) – obec v okrese Svitavy
 Rohozná (Trhová Kamenice) – část městysu Trhová Kamenice v okrese Chrudim
 Rohozná (Osek) – část obce Osek v okrese Strakonice
 Rohozná (Brezno) – místní část Brezna na Slovensku

vodní toky
 Rohozná (přítok Jihlavy) – přítok Jihlavy
 Rohozná (přítok Hronu) – přítok Hronu

Externí odkazy